Лоховское муниципальное образование — сельское поселение в составе Черемховского района Иркутской области.

Административный центр — село Лохово.

История

Населенные пункты

Примечания 

Муниципальные образования Черемховского района
Сельские поселения Иркутской области